Takeda Nobushige ist der Name folgender Personen:
* Takeda Nobushige (1386–1450) (), japanischer Regionalfürst
 Takeda Nobushige (1390–1465) (), japanischer Regionalfürst
 Takeda Nobushige (1525–1561) (), japanischer General